George Anson (1697–1792) – angielski arystokrata i admirał, 1. baron Anson
 George Anson (1731–1789) – brytyjski parlamentarzysta, poseł z Lichfield
 George Anson (1769–1849) – brytyjski żołnierz i parlamentarzysta, poseł z Lichfield
 George Anson (1797–1857) – brytyjski żołnierz i parlamentarzysta, poseł z South Staffs
 George W. Anson (1847–1920) – brytyjski aktor